Coahuila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coahuila, delstat, 
 Coahuila, Tamaulipas, ort, Ocampo, 
 Coahulla, ort, San Luis Potosí, Zaragoza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar